Wilhelm Arnoldi ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Arnoldi (Bischof) (1798–1864), deutscher Geistlicher und Theologe, Bischof von Trier
 Wilhelm Arnoldi (Beamter) (1884–1965), deutscher Ministerialbeamter